Roland Garros in 1985 bij de vrouwen werd voor de 78e keer gehouden. De Amerikaanse Chris Evert-Lloyd won het toernooi door in de finale haar landgenote Martina Navrátilová met 6-3, 6-7 en 7-5 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 1)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1985